Odostomia somersi är en snäckart som beskrevs av Addison Emery Verrill och Katharine Jeanette Bush 1900. Odostomia somersi ingår i släktet Odostomia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
somersi